Lopilato ist der Familienname folgender Personen:

 Darío Lopilato (* 1981), argentinischer Schauspieler
 Luisana Lopilato (* 1987), argentinische Schauspielerin, Sängerin und Model